

События 

 Консулы Гай Манлий Валент и Гай Антистий Вет.
 18 сентября — Домициан убит своими отпущенниками во главе со Стефаном, управляющим императрицы Домициллы.
 96-192 — Династия Антонинов в Риме.
 96-98 — Император Рима Нерва, Марк Кокцей (30, 8.11-98, 27.1).
 Благодаря стараниям префекта претория Петрония Секунда и Парфения, убийцы Домициана, императором провозглашён представитель старой сенатской знати Нерва (скрывавшийся от гнева Домициана в Галлии). Солдаты перебили убийц Домициана, несмотря на сопротивление Нервы.
 До 96 — Первый епископ Крита св. Тит, ученик апостола Павла.
 96-114/16 — Епископ Антиохии св. Игнатий I.

Скончались 

 18 сентября — Тит Флавий Домициан, римский император
 Св. Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, первый епископ г. Афины, казнён
 Квинтилиан — римский ритор и писатель
 Марк Галилеянин — святой епископ Атины, священномученик
 Стаций — римский поэт
 Тит Флавий Клемент — римский государственный деятель Консул Римской империи 95 года, христианский святой, мученик; казнён своим племянником Домицианом

См. также